Miejscowości w USA:
 Morningside – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Morningside – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Morningside – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Eddy

Gminy w USA:
 Morningside (ang. Morningside Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman